Tonalité peut désigner :
 tonalité, en musique,  une gamme musicale particulière associée à la musique classique (la tonalité désigne aussi le système tonal) ;
 tonalité, en téléphonie, un son pour indiquer la disponibilité d'une ligne téléphonique ou l’état et la progression d'un appel téléphonique ;
 tonalité d'invitation à numéroter ;
 tonalité d'invitation cadencée ;
 tonalité de retour d'appel ;
 tonalité d'occupation ;
 tonalité de recomposition ;
 tonalité d'information spéciale ;
 tonalité, sur un appareil électro-acoustique, le réglage des graves et des aigus ;
 tonalité, une impression d'ensemble, un caractère général, une couleur, qui se dégage de quelque chose sur le plan subjectif, par exemple, la tonalité d'une œuvre d'art (pour cette signification, consulter l'article registre littéraire) ;
 tonalité, une zone de fréquence radio ;
 tonalité, en linguistique, l'ensemble des éléments qui traduisent les sentiments, les intentions, la sensibilité du locuteur dans sa manière de traiter un sujet.